Агнес Робертсон Мурхед (; Клинтон, 6. децембар 1900 — Рочестер, 30. април 1974) је била америчка глумица.

Филмографија 

|-
| 1947. || Тамни пролаз || || || 
|-
| 1955. || Лева рука Бога || || || 
|-
| 1964. || Тихо, тихо, Шарлота || || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1900.
Умрли 1974.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми